Wiktor Masłow – rosyjski kierowca wyścigowy (ur. 1976)
 Wiktor Masłow – radziecki piłkarz i trener (ur. 1910 – zm. 1977)
 Wiktor Masłow – ukraiński piłkarz i trener (ur. 1949)
 Wiktor Nikołajewicz Masłow – rosyjski polityk (ur. 1950)